Sirajganj kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Sirajganj, ort, Rajshahi, 
 Sirajganj (distrikt), Rajshahi, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar